Пуде́м может означать:
 Пудем — село в Ярском районе Удмуртии;
 Пудем — река в Удмуртии, приток Чепцы.